Cheie se poate referi la:

Cheie (unealtă)
Cheie (criptografie)
Cheie (muzică)
Cheie de boltă
Cheie de determinare

Vezi și 
Cheia (dezambiguizare)
Cheile (poezie de Nichita Stănescu)
Chei:

Cheile Aarului
Cheile Bicazului
Cheile Borzești
Cheile Carașului
Cheile Cibului
Cheile Crivadiei

Cheile Dâmbovicioarei
Cheile Iadului (Snake)
Cheile Minișului
Cheile Nerei
Cheile Pociovaliștei
Cheile Poșăgii

Cheile Runcului
Cheile Râmeților
Cheile Tătarului
Cheile Turului
Cheile Turzii
Cheile Vălișoarei